Николай Ковачев може да се отнася за някой от следните българи.
 Николай Ковачев (1919 – 2001), филолог, професор
 Николай Ковачев (р. 1986), футболист
 Николай Ковачев, актьор („По тротоара“, 1967)
 Николай Ковачев, автомобилен състезател